Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1974 года — второй розыгрыш молодёжного чемпионата Европы по футболу, который проходил с 1972 по 1974 годы. В турнире могли принимать участие игроки, чей возраст не превышал 23-х лет.

21 национальная сборная была разделена на восемь групп (пять групп — по 3 + три группы — с 2 участниками). По итогам двухкругового турнира определялись четвертьфиналисты чемпионата.

Квалификация

Плей-офф

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Архив результатов RSSSF

1974
Футбол в Европе в 1972 году
Футбол в Европе в 1973 году
Футбол в Европе в 1974 году
Чемпионаты Европы в 1974 году